

Geografia
 Lartigue (Gers) – comune francese
 Lartigue (Gironda) – comune francese

Ingegneria
 Ferrovia Lartigue – tipo di ferrovia monorotaia

Persone
 Jacques Henri Lartigue – fotografo francese
 Pierre Lartigue – pilota di rally raid francese